«Скуби-Ду» () — серия мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов, созданная компанией Hanna-Barbera в 1969 году. Мультфильмы и мультсериалы этой франшизы выходят и по сей день. Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» был создан двумя писателями — Джо Руби и Кеном Спирсом. В мультсериале рассказывается о четырёх подростках — Фреде Джонсе, Дафне Блейк, Велме Динкли, Норвилле «Шэгги» Роджерсе и говорящем Немецком доге по имени Скуби, которые решают загадки с участием якобы сверхъестественных существ.

После успеха оригинального мультсериала Hanna-Barbera, а позже и Warner Bros. Animation создали многочисленные продолжения и спин-оффы, в том числе специальные телевизионные мультфильмы и телефильмы, полнометражные фильмы и три театральные постановки. Некоторые версии Скуби-Ду представляют различные вариации на тему сверхъестественного шоу и включают в себя новых персонажей, дополняя или заменяя их на небольшое время: кузена Скуби Скуби-Дам и его племянника Скрэппи-Ду.

«Скуби-Ду» первоначально транслировался по CBS с 1969 по 1976 год; позже мультфильм показывался на канале ABC до 1986 года. После прекращения основного сериала в 1988 году был представлен мультфильм «Щенок по кличке Скуби-Ду». Канал The WB Television Network смогли показать новый сериал-перезапуск «Что новенького, Скуби-Ду?», транслировавшийся с 2002 по 2005 год. Другой новый мультсериал о Скуби-Ду, «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!», выходил в эфир в The CW с 2006 до 2008 год. Последним транслировался мультсериал «Скуби-Ду: Мистическая корпорация», премьера которого состоялась на Cartoon Network в апреле 2010 года. Повторы из разных серий мультсериалов часто транслируются по всему миру на Cartoon Network и Boomerang.

Общие элементы 

Сюжет большинства мультфильмов происходит вокруг пса Скуби и четырёх подростков-членов корпорации «Тайна»: Фреда, Шэгги, Дафны и Велмы. В некоторых эпизодах героям помогают в поисках улик обычные люди, учёные и даже звёзды. Прибыв на место в «Фургончике Тайн», они сталкиваются с призраком, чудовищем или другим сверхъестественным существом, которое терроризирует местное население. После исследования, поисков улик и опроса подозреваемых герои начинают понимать, что призрак или другое паранормальное явление на самом деле является обманом. Позже команда ловит злодея с помощью ловушек Фреда по технике Руба Голдберга. Разоблачение обычно предшествует словам любого члена команды кроме Шэгги и Скуби, который говорит: «Теперь давайте посмотрим, кто [имя монстра] на самом деле». После разоблачения злодей рассказывает о своих грязных делишках и попытке прикрыть преступления с использованием истории призрака и костюма. Преступника арестовывают и доставляют в тюрьму, и он часто повторяет коронную фразу, которая всегда почти идентична: «…мне бы это сошло с рук, если бы не эти назойливые детишки!».

Создание 
Работа над созданием первого мультсериала про собаку Скуби-Ду началась в начале 60-х годов XX века в студии Hanna-Barbera. Над созданием будущего мультсериала трудились сценаристы Джо Руби и Кен Спирс; продюсеры и режиссёры Уильям Ханна и Джозеф Барбера; дизайнером персонажей и ведущим аниматором был японец Ивао Такамото.

В середине 1960-х годов родители протестуют против субботних мультфильмов, где часто упоминается и демонстрируется насилие. Затронула эта проблема и студию Hanna-Barbera; большинство мультфильмов пришлось закрывать на стадии планирования, либо значительно менять сюжетные линии.

Но тем не менее после завершения сериала «Шоу Арчи», исполнительный продюсер канала CBS Фред Сильверман решил обратиться к авторам оскароносного «Тома и Джерри» Уильяму Ханне и Джозефу Барбере, с предложением создать мультсериал о подростках. Сильверман предложил выполнить новый мультфильм в стиле радиопостановок «Я люблю тайны» и сериала «Многие любят Доби Гиллис».

Первоначальная сюжетная линия значительно отличается от окончательной. В мультфильме должно было быть пять героев — Джефф, Майк, Келли, Линда, брат Линды «WW» и их собака. Все перечисленные персонажи первоначально должны были играть на музыкальных инструментах бонго. Когда «Мистическая пятёрка» не выступала на концертах, команда расследовала различные тайны с участием призраков, зомби и пришельцев. Нерешённым был также вопрос о включении в список героев трусливой собаки и маленького щенка. После выбора первого варианта встал вопрос о выборе породы пса: выбрать немецкую или большую лохматую овчарку. После консультации с Джозефом Барберой создатели остановились на немецком доге, чтобы избежать сходства с псом из передачи «Шоу Арчи». Кроме того, трусливый герой очень был похож на героя Мармадьюка из одноимённого комикса, но Барбера сказал аниматорам, что это сходство не является проблемой.

К тому времени шоу было готово для презентации Сильверману, однако позже произошли несколько изменений: Джефф и Майк были объединены в одного персонажа по имени «Ронни» (позднее его назвали Фредом), Келли стала Дафной, Линду «переименовали» в Велму; у неё теперь не было брата (первоначально назывался как «WW») он был заменён на Шэгги. Мультфильм назывался Who’s S-S-Scared?. В итоге презентации исполнительный продюсер канала CBS потребовал переработать мультфильм, потому что пилотный выпуск был слишком «жутким» и не подходил для детской аудитории. После претензий Руби и Спирс решили изменить весь сценарий мультфильма, уделив большее внимание трусливому Шэгги и собаке Скуби. Кроме того, из историй была отброшена идея о создании музыкальной группы. Благодаря песнe Фрэнка Синатры «Strangers in the Night», собаку назвали Скуби-Ду, а у шоу появилось название — «Скуби-Ду, где ты!». Данный мультфильм был одобрен руководством канала и вышел в эфир 13 сентября 1969 года.

Трансляция 
Пилотный выпуск мультсериала «Скуби-Ду, где ты!», под названием «Ну и ночка для рыцаря», дебютировал на канале CBS 13 сентября 1969 года. В качестве актёров озвучивания принимали участие: Дон Мессик в роли Скуби-Ду; радио-диджей Кейси Кейсем озвучивал Шэгги; Фрэнк Уэлкер «отдал» свой голос Фреду; Николь Джаффе и Индира Стефанинна озвучили Велму и Дафну соответственно<ref>{{cite web|url=http://www.imdb.com/title/tt0063950/fullcredits|title=Full cast and credits for Scooby-Doo, Where are You!|publisher=IMDb.com|accessdate=2013-02-24|archiveurl=https://www.webcitation.org/6FHsQIteQ?url=http://www.imdb.com/title/tt0063950/fullcredits|archivedate=2013-03-21|dead-url=no}}</ref>. Речь Скуби напоминает голос другого мультипликационного пса по имени Астро из «Джетсонов», которого также озвучил Мессик. Семнадцать эпизодов Скуби-Ду были показаны в 1969 году. Главная одноимённая тема мультсериала была исполнена Ларри Марксом и Полом Костелло, а текст написали Дэвид Мок и Бен Рейли.

В связи с успехом мультсериала, на канале был показан второй сезон, состоящий из восьми эпизодов. В семи эпизодах была использована музыка в стиле бабблгам-поп, записанная Остином Робертсоном. Стефанинна Кристоферсон вышла замуж и ушла из озвучивания, поэтому Хизер Норт взяла на себя роль Дафны, и продолжала озвучивать героиню до 1997 года.

После успеха «Скуби-Ду, где ты!», в 1972 году вышел новый мультсериал под названием «Новые фильмы о Скуби-Ду». Каждый эпизод происходит с участием реальной или вымышленной приглашённой звезды, в том числе и малознаменитые персонажи, созданные Hanna-Barbera, такие как Джози и кошечки и Быстрый Багги; знаменитости — Сэнди Дункан, семейка Аддамс, Касс Эллиот, Филлис Дилер и Дон Адамс. Все вышеперечисленные герои помогают решать загадки и секреты заданий. Также позже были показаны такие гости, как Гарлем Глобтроттерс, Три Марионетки, Дон Ноттс, Бэтмен и Робин, каждый из которых появился несколько раз. Музыкальный руководитель Hanna-Barbera Хойт Куртин сочинил новую музыкальную тему «Curtin» для нового мультсериала. После показа двух сезонов, состоящих из 24 эпизодов, канал CBS начал показывать повторы.

Начиная с середины 1970-х годов, «Скуби-Ду» начали вещать на канале ABC. Первоначально, вместо новых мультфильмов, показазывали повторы старых, объединяя их с другими шоу в двухчасовом блоке «Весёлая олимпиада Скуби-Ду», где были показаны 45 персонажей Hanna-Barbera, участвующие в олимпийских играх. Скуби был капитаном своей олимпийской команды под названием «Скуби-Душки», в которой также фигурирует Шэгги и Скуби-Дам. Позже передачу переименовали в «Скуби и все звёзды», а время показа сократилось до 90 минут. Программа также продолжала показывать повторы старых мультфильмов, а новые эпизоды транслировались отдельно. После девяти недель, отдельная трансляция «Скуби-Ду, Где ты!» была отменена, а остальные 16 новых эпизодов дебютировали в «Скуби и все звёзды». Эпизоды, созданные с 1976 по 1978 год, были объединены в одну программу «Скуби-Ду Шоу», в рамках которого продолжали транслироваться старые эпизоды 3 сезона «Скуби-Ду, где ты!» и «Скуби и Все Звёзды».

В 1979 году состоялся показ часового мультфильма «Скуби-Ду едет в Голливуд». Сюжет вращался вокруг попыток Шэгги и Скуби получить собственный мультсериал с другим сюжетом, так как им надоело играть тру́сов в своём мультипликационном сериале. Также в мультфильме имелись пародии на тогдашние шоу и фильмы — «Счастливые дни», «Супермен», «Лаверна и Ширли» и «Ангелы Чарли». чтобы повысить популярность франшизы, студия Hanna-Barbera решила включить нового персонажа — Скрэппи-Ду, племянника главного героя. Связи с этим, Hanna-Barbera создала отдельное получасовое шоу «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду», в котором состоялось первое появление Скрэппи.

Успех «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду» привёл к смене концепции последующих мультфильмов, сместив основное внимание на Скрэппи-Ду. Пёс Скуби часто ходит на двух ногах; Фред, Дафна и Велма были исключены из мультсериала. В итоге появился новый формат мультфильма, деливший его на три части, длительностью около семи минут. Большинство сверхъестественных злодеев в данных сериях являются реальными монстрами и призраками.

Дафна вернулась в мультфильме «Новые приключения Скуби и Скрэппи». Он был показан в 1983 году и состоял из одиннадцати эпизодов. Данный мультипликационный мультсериал выполнен в формате оригинального мультфильма «Скуби-Ду, где ты!». После показа первого сезона сериал был переименован в «Новые приключения Скуби-Ду». Со второго сезона в качестве камео появились Фред и Велма.

В 1985 году состоялся дебют «13 призраков Скуби-Ду», где вновь вернулись старые герои: Дафна, Скрэппи, Шэгги и Скуби. Также появились новые персонажи: Флим-Флам (озвученый Сьюзан Блу) и Винсент Ван Гоблин (озвученый Винсентом Прайсом). По сюжету Скуби, Дафна, Шэгги и Скрэппи путешествующих по миру, чтобы захватить «тринадцать самых страшных призраков Земли». Последний эпизод вышел в марте 1986 года.

После показа по телевидению «13 призраков Скуби-Ду», аниматоры из Hanna-Barbera решили переосмыслить весь концепт серии, и создать новый мультфильм в анимационном стиле Текса Эйвери и Боба Клампетта. На канале ABC в 1988 году вышел сериал «Щенок по кличке Скуби-Ду». Режиссёром выступил Том Рюггер. Здесь были впервые показаны родители Скуби-Ду и раскрыли полное имя Скуби — Скуберт. Родным городом команды «Тайна» стал вымышленный населённый пункт Кулсвиль. После завершения работы над мультфильмом, Рюггер и большая часть его команды ушли из Hanna-Barbera и перешли работать в Warner Bros. Animation, для участия в создании мультсериала «Приключения мультяшек».

С 1986 по 1988 год по разным телеканалам шли анимационные телефильмы под названием «Hanna-Barbera Superstars 10», где присутствуют самые популярные персонажи Hanna-Barbera: Мишка Йоги, Гекльберри Финн, Флинтстоуны, и Джетсоны. Скуби-Ду, Скрэппи-Ду и Шэгги появились в трёх из этих фильмов: «Скуби-Ду встречает Братьев Бу», «Скуби-Ду и Школа вампиров» и «Скуби-Ду и упорный оборотень». Эти три фильма основывались на старых мультфильмах о Скуби и Скрэппи-Ду. Позже Скуби-Ду и Шэгги появились как рассказчики в анимационном телевизионном фильме «Скуби-Ду и ночи Шахерезады», который транслировался на канале TBS в 1994 году. Данный мультфильм является последней ролью Дона Мессика в качестве актёра озвучивания Скуби.

Начиная с 1980 года повторы старых мультфильмов о Скуби-Ду показывались по каналам TBS Superstation, USA Network, Cartoon Network, TNT и Teletoon. С 1998 года при поддержке Warner Bros. отдельные части большой франшизы стали выходить на DVD.

С середины 1990-х годов произошли изменения в актёрском составе в связи со смертью Дона Мессика. Скотт Иннес, озвучивавший Скуби и Скрэппи, стал также озвучивать Шэгги, сменив Кейси Кейсема, который отказался от роли Шэгги после показа героя в рекламе Burger King. Мэри Кей Бергман, озвучивавшая Дафну, покончила с собою в связи с психическими расстройствами; после этого героиню стала играть актриса Грей Делайл. Лишь «голос» Фреда Фрэнк Уэлкер продолжил озвучивать своего героя. С середины 1990-х первые четыре мультфильма вышли сразу на DVD. Кроме того, в этот период, мультфильмы серии стали транслироваться в России.

Также выпускались новые полнометражные мультфильмы о приключениях Скуби-Ду: «Скуби-Ду на Острове мертвецов», «Скуби-Ду и призрак ведьмы», «Скуби-Ду и нашествие инопланетян» и «Скуби-Ду и кибер-погоня». Они отличались от оригинального формата серии путём размещения персонажей в участки с более тёмным тоном и присутствием настоящих сверхъестественных сил. В «Скуби-Ду на Острове мертвецов» команда воссоединилась после долгих лет разлуки, и билась с поклонением вуду-котов в Луизиана Баоу. В «Скуби-Ду и призрак ведьмы» рассказывает о писателе Бене Равенкрофте (озвучен Тимом Карри), который возвращается в свой родной город с командой, чтобы узнать, что за мероприятие преследует духа его Тёти Сары Равенкрофт, которая была фактически ведьмой. Также в мультфильме впервые появилась гот рок-группа известная как «Ведьмочки» (), которые позже появились во многих мультсериалах и мультфильмах Скуби-Ду. Новые анимационные фильмы по-прежнему выходят регулярно, с участием реальных монстров и маленьким расширением внутреннего мира персонажей корпорации «Тайна».

В 1999 году был выпущен 17-минутный короткометражный фильм «Проект Скуби-Ду».

Начиная с 2002 года, серия переживает второй расцвет. В этот период студия Hanna-Barbera была объединена с Warner Bros. Animation и выпустила успешный первый полнометражный кинофильм. На канале Kids’ WB стал транслироваться мультсериал «Что новенького, Скуби-Ду?», где действие эпизодов происходит 21-м веке. В шоу показывают различные современные технологии и появляются отсылки к современной поп-культуре.

После показа трёх сезонов «Что новенького, Скуби-Ду», сериал был заменён на другое шоу «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!». В мультфильме был переделан художественный стиль. По сюжету Шэгги унаследует деньги и особняк своего дяди-изобретателя Альберта, который скрывается от злодеев, пытающихся украсть его секретное изобретение. Злодеи во главе с Доктором Файбсом строят различные планы по захвату изобретения Альберта Шэггелфорта, и пытаются украсть его у Шэгги и Скуби. Фред, Дафна и Велма в мультсериале появляются редко, в основном, чтобы помочь главным героям.

В 2003 году были показаны по телевидению два новых мультфильма «Скуби-Ду и легенда о вампире» и «Скуби-Ду и монстр из Мексики». Эти мультфильмы были созданы в духе «Скуби-Ду, Где ты!», однако мультфильмы, созданные с 2004 по 2009 год, напоминают формат «Что новенького, Скуби-Ду?».

Кроме того, вышел телефильм «Скуби-Ду 3: Тайна начинается», который был выпущен на DVD и одновременно в эфире Cartoon Network 13 сентября 2009 года, в честь сороковой годовщины дебюта серии. В фильме снимались такие актёры как Ник Палатас в роли Шэгги, Робби Амелл в роли Фреда, Кейт Мелтон в роли Дафны, Хейли Кийоко в роли Велмы, и Фрэнк Уэлкер, который озвучил Скуби-Ду. Второй телефильм, «Скуби-Ду 4: Проклятие озёрного монстра», вышел в эфир 16 октября 2010 года, режиссёром остался Брайан Левант.

5 апреля 2010 года состоялась премьера нового мультсериала «Скуби-Ду: Мистическая корпорация». Актёр Мэттью Лиллард, сыгравший Шэгги в фильмах «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе»), заменил Касема; остальной актёрский состав не изменился с выхода мультсериала «Что новенького, Скуби-Ду?». Этот мультсериал считается частичной «перезагрузкой» всей серии. По сюжету команда разгадывает различные секреты и тайны. В сюжет также были добавлены романтические отношения между главными героями.

В 2012 году были выпущены специальные эпизоды «Скуби-Ду! Жуткие Игры» и «Скуби-Ду! Отдых с привидениями».

5 октября 2015 года началась трансляция мультсериала «Будь классным, Скуби-Ду!».

27 июня 2019 года состоялась премьера мультсериала «Скуби-Ду и угадай кто?». Он схож с мультсериалом «Новые фильмы о Скуби-Ду» тем, что в нём также в каждой серии появляются настоящие знаменитости (Крис Пол, Ванда Сайкс, Рикки Джервейс и другие) и известные вымышленные персонажи (Шерлок Холмс, Чудо-женщина, Бэтмен и другие).

 Фильмы 

Первый полнометражный фильм «Скуби-Ду» был создан студией Warner Bros. и премьера состоялась 14 июня 2002 года. Режиссёром картины стал Раджа Госнелл; в фильме снялись Фредди Принц-младший в роли Фреда, Сара Мишель Геллар в роли Дафны, Мэттью Лиллард в роли Шэгги, и Линда Карделлини в роли Велмы. Скуби-Ду был создан благодаря компьютерным спецэффектам. Первый фильм стал успешным и заставил Warner Bros. выпустить продолжение: «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе»..

В августе 2013 года Warner Bros. сообщила о производстве нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду. Продюсерами выступили Atlas Entertainment, Чарльз Роувен и Ричард Сакл. Сценарий к мультфильму пишет Мэтт Либерман.
 Озвучивание 

Главные роли
 Скуби-Ду
 Дон Мессик (1969—1994)
 Хэдли Кей (1997)
 Скотт Иннес (1998—2001, мультфильмы (2001—2006), видеоигры)
 Нил Фаннинг (2002—2004, фильмы)
 Фрэнк Уэлкер (2002 — по настоящее время, шоу, игры, фильмы и DVD)
 Жан-Поль Ману (Ботаник Скуби, «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», 2004)
 Норвилл «Шэгги» Роджерс
 Кейси Кейсем (1969—1994, 1997, 2002—2009)
 Билли Уэст (1998)
 Скотт Иннес (1999—2001 мультфильмы, 2001—2009 видеоигры)
 Скотт Менвил («Шегги и Скуби-Ду ключ найдут!», 2005—2008)
 Мэттью Лиллард (2002—2004, фильмы; 2010-настоящее время, голос)
 Каску Бэддоу (Молодой Шегги, «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», 2004)
 Ник Палатас (2009—2010, телевизионные фильмы)
 Фред Джонс-младший
 Фрэнк Уэлкер (1969—1983, 1997 — по настоящее время)
 Карл Стивенс («Щенок по кличке Скуби-Ду», 1988—1991)
 Фредди Принц-младший (2002—2004, фильмы)
 Райан Врба (Молодой Фред, «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», 2004)
 Робби Амелл (2009—2010, телевизионные фильмы)
 Джим Вайс (голос в песне «Скуби-Ду! Музыка Вампира», 2011)
 Дафна Блейк
 Индира Стефанинна (1969—1970)
 Хизер Норт (1970—1997, 2003)
 Келли Мартин («Щенок по кличке Скуби-Ду», 1988—1991)
 Мэри Кей Бергман (1998—1999)
 Грей Делайл (2000 — по настоящее время)
 Сара Мишель Геллар (2002—2004)
 Эмили Теннант (Молодая Дафна, «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», 2004)
 Кейтлин Мелтон (2009—2010, телевизионные фильмы)

 Велма Динкли
 Николь Джаффе (1969—1973, 2001, 2003—2004)
 Пэт Стивенс (1976—1982)
 Марла Фрумкин (1979)
 Кристина Ланж («Щенок по кличке Скуби-Ду», 1988—1991)
 Бэтти Джин Уорд (1984, 1997—2001)
 Минди Кон (2002—2015, 2017)
 Кейт Микуччи (2015 — по настоящее время)
 Линда Карделлини (2002—2004, фильмы)
 Лорен Кеннеди (Молодая Велма, «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», 2004)
 Хейли Кийоко (2009—2010, телевизионные фильмы)
 Бетс Мэлоун (голос в песне «Скуби-Ду: Музыка Вампира», 2011)
 Скрэппи-Ду
 Ленни Вейнриб (1979—1980)
 Дон Мессик (1980—1986)
 Скотт Иннес (Фильм «Скуби-Ду», 2002; «Harvey Birdman, Attorney at Law», эпизод «Shaggy Busted»)
 Жан-Поль Ману (Скрэппи-Рекс, фильм «Скуби-Ду», 2002)
 Прочие персонажи
 Доуз Батлер в роли Скуби-Дама (повторяющееся, 1976)
 Сьюзан Блу в роли Флим Флама («13 призраков Скуби-Ду», 1985)
 Говард Моррис в роли Бовжела («13 призраков Скуби-Ду», 1985)
 Арте Джонсон в роли Вернда («13 призраков Скуби-Ду», 1985)
 Скотт Менвил в роли Рэда Херринг («Щенок по кличке Скуби-Ду», 1988—1991)
 Дженнифер Хейл, Кимберли Брукс и Джейн Вэйдлин в роли Торн, Луны и Даск из Ведьмочек (повторяющееся, 1999 — настоящее время)
 Винсент Прайс в роли Винсента Ван Гоблина («13 призраков Скуби-Ду», 1985—1986)
 Морис Ламарш в роли Винсента Ван Гоблина («Скуби-Ду: Мистическая корпорация», 2010—2011)
 Патрик Варбертон в роли Шерифа Бронсона Стоуна
 Линда Карделлини в роли Марси (Вонючка) («Скуби-Ду: Мистическая Корпорация», 2011 — по настоящее время)

 Фильмография Скуби-Ду 

 Мультсериалы 

 Специальные эпизоды, выпущенные сразу на DVD 

 Полнометражные мультфильмы 

 Полнометражные фильмы 

 Видеоигры 

 Флэш-игры 
 Scooby Doo Frozen Frights
 Scooby-Doo: The Attack Of The Vampire Pumpkinheads
 Scooby-Doo And The Creepy Castle Bayou Scooby-Doo Scooby-Doo In The Ghosts Of Pirate Beach
 Scooby-Doo: Scrappy Stinks
 Swami Shaggy
 Scooby Snapshot
 Scooby Trap
 Scooby-Doo 1000 Graveyard Dash
 Scooby-Doo Big Air
 Scooby-Doo Big Air 2: Curse Of The Half Pipe
 Scooby-Doo Big Air Snow Show
 Scooby-Doo Castle Hassle
 Scooby-Doo Curse of Anubis — Pyramid of Doom!
 Scooby Doo — Daphne’s Fight for Fashion
 Scooby-Doo In Monster Sandwich
 Scooby-Doo! Love Quest
 Scooby-Doo Horror On The High Seas Episode 1: The Ghost Pirate Attacks!
 Scooby-Doo Horror On The High Seas Episode 2: Neptunes Nest
 Scooby-Doo Horror On The High Seas Episode 3: Reef Relief
 Scooby-Doo Horror On The High Seas Episode 4: Pirate Ship Of Fools
 Scooby-Doo Mayan Monster Mayhem Episode 1: River Rapids Rampage
 Scooby-Doo Mayan Monster Mayhem Episode 2: Creepy Cave Cave-In
 Scooby-Doo Mayan Monster Mayhem Episode 3: Terror In Tikal
 Scooby-Doo Mayan Monster Mayhem Episode 4: Temple of Lost Souls
 Scooby-Doo Haunts For The Holidays Episode 1: Theatre Terror
 Scooby-Doo Haunts For The Holidays Episode 2: Ghost In The Cellar
 Scooby-Doo Haunts For The Holidays Episode 3: The Last Act
 Scooby-Doo Mystery Incorporated: Crystal Cove Online

Мюзиклы 
 Скуби-Ду и Страх сцены () (2001—2005; мировое турне 2005, 2007, 2009)
 Скуби-Ду и Призрак Пирата () (2009)
 Скуби-Ду жизнь! Музыкальные Тайны () (2013)

Отзывы и популярность 
За всю историю существования сериал получил 2 премии Эмми, в 1989 и 2003 годах<ref>{{cite web|url=http://www.imdb.com/title/tt0306274/awards|title=Awards for What's New, Scooby-Doo?|publisher=IMDb.com|accessdate=2013-02-08|archiveurl=https://www.webcitation.org/6FHsao5wg?url=http://www.imdb.com/title/tt0306274/awards#|archivedate=2013-03-21|deadlink=no}}</ref>. Астрофизик Карл Саган положительно отозвался о сюжетных линиях мультфильмов, отмечая, что некоторые расследования подошли бы для поисков преступников в реальной жизни.

Начиная с 1990-х годов серия становится всё более популярной за счёт старых фанатов и маленьких детей. Некоторые критики заявляли, что смесь нескольких жанров: комедии, приключений и ужасов — принесли мультсериалам славу и признание. Создатель Фред Сильверман объяснил, что во время жутких сцен, аниматоры и сценаристы старались сделать их более смешными, чтобы привлечь внимание детей.

Многие сайты и журналы не раз ставили отдельные мультфильмы и разных персонажей в опросах. 3 августа 2002 года канал TV Guide оценил серию на 22-ое место в списке «50 лучших фильмов всех времён». Сам главный герой, пёс Скуби, был назван Animal Planet одним из лучших персонажей-животных, показанных по телевидению. Мультсериал Скуби-Ду, где ты!'' вошёл в топ «100 лучших мультфильмов всех времён», составленный британским каналом Channel 4 в 2005 году; в похожем списке, составленном сайтом IGN, франшиза заняла 25 место.

В 2004 году серия Скуби-Ду была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный мультсериал с большим количеством эпизодов. Позже эту номинацию заняло сатиристическое шоу «Симпсоны».

Комиксы 
Издательство Gold Key Comics с декабря 1969 года начала публикацию комиксов «Скуби-Ду, где ты!». Журнал выпускался до 1974 года. Сюжет изначально был основан на одноимённом телевизионном шоу; позднее выпуски содержали оригинальную историю. Сценаристом был Марк Эваниэр, иллюстрации рисовал Дан Спаэгл. Позднее 11 выпусков комиксов были созданы Биллом Уильямсом и опубликованы Charlton Comics. С 1977 по 1979 год журнал издавал Marvel Comics, а Harvey Comics переиздавал старые комиксы компании Charlton.

В 1995 году Archie Comics начал создавать ежемесячные комиксы со Скуби-Ду и Скрэппи-Ду. Через два года журнал по мотивам мультфильмов выпускается DC Comics, который издаётся и по сей день.

Товары 
После успеха мультфильма «Скуби-Ду, где ты!» выпускались различные товары с изображениями героев мультсериала: настольные игры, коробки для обедов, наклейки, книги, раскраски и т.п. После выхода мультсериала о Скрэппи-Ду главный герой с 80-х годов стал главным объектом для выпуска различной продукции. Так, в 1983 году компанией Milton Bradley выпускались настольные игры, а с 1986 года различные разработчики выпускают компьютерные игры с участием персонажей из Скуби-Ду. С начала XXI века производитель медикаментов Bayer выпускает мультивитамины, на этикетке которых изображены герои мультфильмов.

С 1995 года, после покупки прав на серии каналу Cartoon Network, вновь расширяется список товаров с изображениями главных героев мультсериала. В настоящее время добавились такие продукты как сухие завтраки, плюшевые игрушки и фигурки с персонажами, украшения для автомобилей и т. д. Еда для Скуби-Ду, завтраки «Скуби Снэки» (), в реальности производится компанией Del Monte Pet Products. Предприятие Hasbro наладила линию по производству настольных игр. С 2001 года издательство Scholastic выпускает книги, где описываются приключения Скуби-Ду и его друзей. Существуют экранизации книг в виде театральных постановок и фильмов.

Главные герои мультсериала — Шэгги и Скуби, появились в аттракционе гонок «The Funtastic World of Hanna-Barbera» парка Universal Studios Florida. Он просуществовал до 2002 года, когда стал набирать популярность мультфильм о мальчике-гении Джимми Нейтроне. Однако в парке остались костюмированные герои и машина, на которой разъезжали персонажи.

Примечания

Ссылки 
 
 Scooby-Doo на сайте Cartoon Network

Скуби-Ду
Мультипликационные серии
Мультсериалы по алфавиту
Мультфильмы США